WMH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mountain Home (Arkansas) (Stati Uniti)